Ивановская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Судромское»

География 
Деревня расположена в 36 километрах на север от Вельска на федеральной автотрассе  «Холмогоры», на левом берегу реки Вага (приток Северной Двины) близ впадения в неё притока Пайтова Солда. Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Прилуки, на западе посёлок Иванское, на юге посёлок Погост, являющийся административным центром муниципального образования.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2279» как «Иванская(Ивановка)». Насчитывала 6 дворов, 22 жителя мужского пола и 20 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Судромского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Ивановское находилось 10 хозяйств, в которых проживало 32 жителя мужского пола и 39 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Судромское»